Garbary steht für:

 Garbary, Dorf in der Gemeinde Michałowo, im Powiat Białostocki der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Garbary, ehemalige Juridika, mit eigenem Rathaus, jetzt Stadtteil Piasek (Krakau) in Krakau
 Garbary, Stadtteil von Poznań